bula
 Rada Pięciuset w starożytnej Grecji (gr. Bule – βουλή)
 bule (określenie)

Sport 
Nazwa bule może odnosić się do kilku dyscyplin sportu. Między innymi:
 pétanque – najbardziej rozpowszechniona w Polsce dyscyplina sportu z użyciem buli. Bule to często synonim nazwy tej gry.
 gra prowansalska – gra, z której bezpośrednio wywodzi się petanka.
 bocce – popularna we Włoszech gra w bule, posiada odmiany volo, raffa i punto
 boccia – paraolimpijska dyscyplina sportu wywodząca się z bocce
 bule lyońskie

Zobacz też 
 bula (ujednoznacznienie)